Miquel Nadal (pintor), pintor valencià del segle XV
 Miquel Nadal i Buades, polític mallorquí
 Joan Miquel Nadal i Malé, alcalde de Tarragona
 Miquel Nadal Pont, president de la Federació Balear de Futbol als anys cinquanta.
 Miquel Nadal Tàrrega, jurista i escriptor valencià.

Vegeu també 
 Miquel Àngel Nadal